Fleming puede referirse a:

 personas:
 Alexander Fleming (1881-1955), científico escocés famoso por descubrir la enzima antimicrobiana lisozima y los efectos de la penicilina;
 Ian Fleming (1908-1964), actor y novelista británico;
 John Ambrose Fleming (1848-1945), físico e ingeniero eléctrico británico;
 John Fleming (1785-1857), religioso, zoólogo, botánico, climatólogo y geólogo escocés;
 Victor Fleming (1889-1949), cineasta estadounidense, director del film Lo que el viento se llevó.
 localidades y divisiones administrativas:
 Fleming, localidad de la Argentina;
 Fleming, localidad del estado de Colorado, Estados Unidos;
 Condado de Fleming, división administrativa de Kentucky, Estados Unidos;
 Fleming, localidad del estado de Misuri, Estados Unidos;
 Fleming, localidad del estado de Nueva York, Estados Unidos.